Paulusberg ist der Ortsname von:

 Paulusberg (Metten), Ortsteil des Marktes Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Paulusberg (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Paulusberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Paulsberg
 Mount Paulus
 Paulshöhe